Roncador kan syfta på:
 Roncador (djur), ett släkte havsgösfiskar
 Roncador (kommun), kommun i Brasilien